Conan, del nombre gaélico Conan o Connan, que significa 'El Jefe', puede referirse a:

Personajes de ficción 
 Conan el Bárbaro (desambiguación), personaje de ficción creado por Robert Ervin Howard;
 Detective Conan, serie de manga y anime protagonizada por Kudō Shin'ichi, también conocido como Conan Edogawa;
 Mirai Shōnen Konan, serie de anime de Hayao Miyazaki estrenada en abril de 1978 y basada en una novela de Alexander Key (The Incredible Tide);
 Capitán Conan, novela y una película francesas homónimas sobre el frente oriental de la Primera Guerra Mundial.

Películas basadas en el personaje de Robert E. Howard 
 Conan el Bárbaro (película de 1982), protagonizada por Arnold Schwarzenegger;
 Conan el Destructor, de 1984, protagonizada por Arnold Schwarzenegger;
 Conan el Bárbaro (película de 2011), protagonizada por Jason Momoa.

Personas
 San Conan, conocido como San Mochonna (†684);
 Conan I (927–992), Duque de Bretaña (990–992);
 Conan II «el Pequeño» (c. 1033–1066), Duque de Bretaña (1040–1066);
 Conan III «el Grande» (c. 1096–1148), Duque de Bretaña (1112–1148);
 Conan IV (1138–1171), Duque de Bretaña (1156–1171);
 Arthur Conan Doyle (1859–1930), escritor británico.
 Conan O'Brien, conductor de televisión estadounidense.
Conan, el perro de Milei

Además
 Conan (Loir y Cher), comuna francesa situada en el departamento de Loir y Cher.
 CONAN (CONfiguración y ANálisis), programa para analizar la seguridad del equipo del Instituto Nacional de Ciberseguridad .
 Conan (programa de televisión), programa de conversación en televisión conducido por Conan O'Brien, en TBS.